Об'єкти NGC
Риби (сузір'я)
Галактики
Листопад 1882
Астрономічні об'єкти, відкриті 1882